Wang Xiang (Wang Tan) - Chinees gouverneur uit de Xin-dynastie onder Wang Mang
 Wang Xiang (Wang Feng) - Chinese functionaris uit de Xin-dynastie onder Wang Mang
 Wang Xiang (Wang Rong) - Chinees politicus uit de Oostelijke Han-dynastie, periode van de Drie Koninkrijken en de Westelijke Jin-dynastie
 Wang Xiang (kunstschilder) - Chinees kunstschilder